А́рский Ка́мень () — база отдыха на территории Сосновского сельсовета в Белорецком районе Республики Башкортостан России. Находится на правом берегу реки Белой.

История 
Турбаза открыта в 1932 году как дом отдыха «Арский камень», с 1972 года турбаза всероссийского значения, с 2002 года имеет современный статус. Созданы так называемые «туристские приюты» (отделения базы отдыха) в деревнях Белорецкого района Новобельское и Шигаево есть горнолыжная трасса).

При туристической достопримечательности возникло село дома отдыха «Арский камень» (с 2007 года — Арский Камень).

Примечания

Ссылки 
 «АРСКИЙ КАМЕНЬ», база отдыха

Белая (приток Камы)
География Белорецкого района